Testudo tricarinata est un synonyme attribué à deux espèces de tortues :
Testudo tricarinata Retzius in Schoepff, 1792, synonyme de Kinosternon scorpioides (Linnaeus, 1766)
Testudo tricarinata Bory, 1804, synonyme de Geoemyda spengleri (Gmelin, 1789)

Références 
 
 
 

Kinosterninae
Geoemydinae
Synonyme de tortues (nom scientifique)